Chicane (verkeer), een vertragingsbocht, in de autosport of in het verkeer
 Chicane (artiest), een project van de Britse dj Nick Bracegirdle
 Chicane (kaartspel), een kaartspel

Chicaner betekent in het Frans vitten, haarklieven, dwarsliggen.